Sächsisches Krankenhaus steht für:

 Sächsisches Krankenhaus Altscherbitz im Landkreis Nordsachsen
 Sächsisches Krankenhaus Arnsdorf im Landkreis Bautzen
 Sächsisches Krankenhaus Großschweidnitz im Landkreis Görlitz
 Sächsisches Krankenhaus für Psychiatrie und Neurologie Rodewisch im Vogtlandkreis